Бахио де лас Гаљинас има више значења:

 Бахио де лас Гаљинас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бахио де лас Гаљинас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику